Renzo Tombolato – cestista
 Roberto Tombolato – calciatore
 Fiammetta Tombolato – cantante nota semplicemente come Fiammetta
 Stadio Piercesare Tombolato – impianto sportivo di Cittadella